Waldinger est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1843-1904), peintre croate
Ernst Waldinger (1896-1970), poète et essayiste autrichien
, chercheur en informatique américain

Voir aussi

Homonymie de patronyme